Светска лига у одбојци 2007. је био одбојкашко такмичење на коме је учествовало 16 селекција у периоду од 25. маја до 15. јула 2007. Завршни турнир се одржао у Катовицама, Пољска од 11. до 15. јула, на којем је учествовало шест репрезентација.

Репрезентације учеснице

Квалификације 
Репрезентације су биле подељене у 4 групе по четири. Играо се по четвороструком бод систему, свако са сваким је играо четири утакмице две код куће и две у гостима. За финални турнир су се квалификовали прваци група, домаћи завршног турнира Пољска и једна екипа која добије специјалну позивницу (Вајлд Карт). Ако екипа домаћина у својој групи освоји прво место, онда се за финални турнир квалификује друга екипа из те групе.

Група А

Резултати

Табела

Група Б

Резултати

Табела

Група Ц

Резултати

Табела

Група Д

Резултати

Табела

Финални турнир 
 Сви мечеви су одиграни у Катовицама, Пољска
 Француска је добила специјалну позивницу (Вајлд Карт) за учествовање 
На финалном турниру шест репрезентација је подељено у две групе по три. По две првопласиране екипе из обе групе пласрале су се у полуфинале, где су играле унакрсно победник једне групе са другопласираним из друге и обратно. Поражени су играли за треће место, а победници меш за победника Светске лиге 2007. године.

Група Е

Резултати

Табела

Група Ф

Резултати

Табела

Полуфинале и финале

Коначни пласман

Награде 
 Најбољи играч (МПВ) —  Рикардо Гарсија
 Најбољи поентер —  Сејмон Полтавски
 Најбољи нападач —  Јуриј Берешко
 Најбољи блокер —  Густаво Ендрес
 Најбољи сервер —  Сејмон Полтавски
 Најбољи либеро —  -{Richard Lambourne}-
 Најбољи дизач —  Павел Загумни

Састави екипа победница

Литература 
 Званични сајт Светске лиге 2007.

Светска лига у одбојци
Одбојка у Пољској
Одбојка у 2007.